Прімейра ліга 2002—2003 — 69-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Уніау Лейрія взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як фіналіст Кубку Португалії 2002—2003.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2002—2003
Португалія
Португалія
2002 у португальському спорті
2003 у Португалії